Атлант розправив плечі: частина 1 (2011, США)
  (2012, США)
  (2014, США)